Bain steht für:
 Bain & Company, eine internationale Unternehmensberatung 
 Bain Capital LLC, ein US-amerikanischer Finanzinvestor
 Bain-Marie, ein Küchengerät
 Bain-de-Bretagne, eine französische Gemeinde 
 Kanton Bain-de-Bretagne, ein französischer Kanton
 Bain Lake, See im Lee County, Arkansas
 Bain Park, Park im Kenosha County, Wisconsin
 Shuggie Bain, Roman von Douglas Stuart aus dem Jahr 2020

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bain (Minnesota), im Aitkin County
 Bain (Missouri), im Scott County
 Bain (Tennessee), im Benton County
 Bain City, im Leavenworth County, Kansas
 Bain Place, im Fremont County, Wyoming

Bain ist der Familienname folgender Personen:

 Aly Bain (* 1946), schottischer Fiddler
 Andretti Bain (* 1985), bahamaischer Leichtathlet
 Andrew Geddes Bain (1797–1864), britischer Geologe
 Barbara Bain (* 1931), US-amerikanische Schauspielerin
 Bob Bain (1924–2018), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Conrad Bain (1923–2013), US-amerikanischer Schauspieler
 Dan Bain (1874–1962), kanadischer Eishockeyspieler
 David Bain (1945–2004), britischer Altphilologe
 Denys Bain (* 1993), französisch-beninischer Fußballspieler
 Donald Bain (1935–2017), US-amerikanischer Schriftsteller
 Edgar Bain (1891–1971), US-amerikanischer Metallurge
 Imogen Bain (1959–2014), britische Schauspielerin
 Jimmy Bain (1947–2016), britischer Bassist
 Joe Bain (1912–1991), US-amerikanischer Ökonom
 John Bain (1984–2018), britischer Computerspielkritiker und -kommentator
 Kithson Bain (* 1982), Fußballspieler aus Grenada

 Mary Bain (1904–1972), US-amerikanische Schachspielerin
 Robert Nisbet Bain (1854–1909), britischer Historiker
 Scott Bain (* 1991), schottischer Fußballspieler
 Shelby Bain (* 2001), kanadische Schauspielerin und Tänzerin
 Thomas Charles John Bain (1830–1893), südafrikanischer Straßenbauingenieur
 Wilhelmina Sherriff Bain (1848–1944), neuseeländische neuseeländische Lehrerin, Journalistin, Buchautorin und Friedensaktivistin
 Willie Bain (* 1972), schottischer Politiker
 Yolande Bain-Horsford, grenadische Politikerin

Siehe auch:
 Bain Branch
 Bain Crags
 Bain Creek
 Bane
 McBain
 Bayne
 Bein